

Вятська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Каракулінського району Удмуртії
 Вятська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Пестовського району Новгородської області